La Meije, montagne des Alpes
 Meije, cours d'eau des Pays-Bas, affluent du Vieux Rhin
 De Meije, village de la Hollande-Méridionale, aux Pays-Bas